Hagen může být:

 Hagen, město v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu
 Hagen, obec v Šlesvicko-Holštýnsku v Německu
 Hagen am Teutoburger Wald, obec v zemském okrese Osnabrück v Dolním Sasku
 Mount Hagen, město v Nezávislém státě Papua Nová Guinea

příjmení osob
 C. R. Hagen (* 1937), americký fyzik,
 Edvald Boasson Hagen (* 1987), norský sportovec, cyklista
 Lou Fanánek Hagen (* 1966), český hudebník
 Nina Hagen (* 1955), německá zpěvačka

křestní jméno
 Hagen Kleinert (* 1941), německý fyzik a pedagog
 Hagen Melzer (* 1959), bývalý východoněmecký atlet, běžec na 3000 metrů překážek

fiktivní postavy
 Tom Hagen, literární a filmová postava z knihy a filmu Kmotr
 Hans Hagen, fiktivní postava zavražděného nacistického vojáka z lomu Malá Amerika v Českém krasu

jiné
 Hagen Baden, česká punková kapela

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení